Михаи́л Дми́триевич Леони́нок (1897 — ?) — советский партийный деятель, секретарь Акмолинского и Уральского губкомов РКП(б), и. о. 2-го секретаря обкома Карельской АССР. Входил в состав особой тройки НКВД СССР.

Биография 
Окончил начальное городское училище. В 1912 году завершил обучение в высшем начальном городском училище в Санкт-Петербурге и в 1915 году — в железнодорожном училище в Вильне.

В 1915—1918 годах — младший унтер-офицер запасной автороты, слесарь Северо-Западной железной дороги (Петроград).

Член РКП(б) с 1918 года. В 1918—1920 годах служил в РККА, комиссар батальона связи. В 1920—1921 годах — комиссар, начальник политотдела Петропавловского участка Омской железной дороги.

С 1921 года на руководящей партийной и хозяйственной работе:
 С июня по октябрь 1921 г. — ответственный секретарь Акмолинского губкома.
 1922—1923 — ответственный секретарь Уральского губкома РКП(б).
 1923—1924 — заведующий отделом агитации и пропаганды Киргизского (Казахского) обкома РКП(б).
 Делегат XIII и XIV партийных съездов (1924, 1925).
 1924—1926 — заведующий ОРГО Ярославского губкома партии.
 1926—1927 — помощник заведующего оргинструкторским отделом ЦК ВКП(б).
 1927—1933 — на руководящей партийной и хозяйственной работе в Ленинграде.
 1933—1934 — заведующий сектором военной промышленности промышленного отдела ЦК ВКП(б).
 1934—1935 — инструктор Ленинградского горкома ВКП(б).
 С конца 1935 года — заведующий ОРПО (отдел руководящих партийных органов), с 14 сентября 1937 по апрель 1938 года — и. о. 2-го секретаря Карельского обкома ВКП(б), снят с работы как не справившийся. В апреле-июне 1938 года — заместитель председателя Карельского облисполкома. Этот период отмечен вхождением в состав особой тройки, созданной по приказу НКВД СССР от 30.07.1937 № 00447 и активным участием в сталинских репрессиях.

Арестован 20 июня 1938 года. В 1939 году приговорён к 10 годам исправительно-трудовых лагерей, в 1940 году — к высшей мере наказания, по прошению о помиловании приговор заменён на 10 лет исправительно-трудовых лагерей.

Примечания

Источники 
 Акмолинская губерния и её руководители
 И. И. Чухин Карелия-37: идеология и практика террора, Петрозаводск, 1999 ISBN 5-8021-0022-2
 Поминальные списки Карелии: Большой террор. Юрий Алексеевич Дмитриев, Иван Чухин, Федеральная служба безопасности России. Управление по Республике Карелия, Академия социально-правой защиты. 2002

Делегаты XIII съезда РКП(б)
Делегаты XIV съезда ВКП(б)
Репрессированные члены особых троек НКВД СССР
Руководители партийных органов, репрессированные в СССР
Вторые секретари Карельского обкома КПСС